В одиночному розряді тенісного турніру Citizen Cup 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Моніку Селеш 7-5, 6-7, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Моніка Селеш (фінал)
 Штеффі Граф (переможниця)
 Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)
 Яна Новотна (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (чвертьфінал)
 Гелена Сукова (чвертьфінал)
 Лейла Месхі (чвертьфінал)
 Штеффі Граф (півфінал)

 Гелен Келесі (1-ше коло)
 Анке Губер (3-тє коло)
 Ізабель Куето (2-ге коло)
 Ева Швіглерова (1-ше коло)
 Регіна Райхртова (3-тє коло)
 Жюлі Алар-Декюжі (3-тє коло)
 Катаріна Ліндквіст-Раян (3-тє коло)
 Вілтруд Пробст (1-ше коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

WTA Hamburg